Connor Dewar (né le  à Le Pas, au Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue en tant que centre.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2015-2016 || Silvertips d'Everett || LHOu || 72 || 11 || 7 || 18 || 24 || 9 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
|2016-2017 || Silvertips d'Everett || LHOu || 71 || 14 || 16 || 30 || 37 || 10 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
|2017-2018 || Silvertips d'Everett || LHOu || 68 || 38 || 30 || 68 || 47 || 22 || 12 || 14 || 26 || 24
|-
|2018-2019 || Silvertips d'Everett || LHOu || 59|| 36|| 45|| 81|| 60|| 9|| 5|| 5|| 10|| 10
|-
| 2019-2020 || Wild de l'Iowa || LAH || 52|| 6|| 13|| 19|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Wild de l'Iowa || LAH || 32 || 12 || 11 || 23 || 13 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Wild du Minnesota || LNH || 35 || 2 || 4 || 6 || 25 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2021-2022 || Wild de l'Iowa || LAH || 19 || 8 || 9 || 17 || 17 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en juin 1999
Naissance au Manitoba
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Silvertips d'Everett
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur du Wild du Minnesota